Chilperik I van Bourgondië, koning der Bourgondiërs (473-480)
 Chilperik II van Bourgondië, koning van een deel der Bourgondiërs (473-493)
 Chilperik I, koning der Franken (561-584)
 Chilperik van Aquitanië (+632), koning van Aquitanië (632)
 Chilperik II der Franken (670-721), koning van Neustrië (715-721)